Mikhailov kan som auktorsförkortning betyda:

 Kirill Glebovich Mikhailov
 Konstantin E. Mikhailov

Robotskapade auktorsförkortningar